Faza grupelor Ligii Campionilor 2012-2013 s-a desfășurat între 18 septembrie și 5 decembrie 2012.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Referințe

Legături externe 
UEFA Champions League (Website oficial)

Faza grupelor